Węgierskie est le nom :

Toponymie
en Pologne
 du village de Węgierskie, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 du village de Węgierskie, dans la voïvodie de Poméranie.